Il doppio  del BMW Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

I detentori del titolo erano František Čermák e Filip Polášek ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Čermák ha fatto coppia con Michal Mertiňák venendo eliminato al primo turno mentre Polášek si è avventurato fino alle semifinali prima di venire eliminato insieme a Julian Knowle.

Jarkko Nieminen e Dmitrij Tursunov hanno sconfitto in finale Marcos Baghdatis e Eric Butorac per 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (quarti di finale)

  Julian Knowle /  Filip Polášek (semifinale) 
  František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno)

Wildcard 

  Matthias Bachinger /  Daniel Brands (primo turno)

  Tommy Haas /  Radek Štěpánek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2013
ATP World Tour 2013